Stati Uniti d'America
 New Athens – villaggio della Contea di St. Clair, Illinois
 New Athens – villaggio della Contea di Harrison, Ohio